

События 

 Деньги Флоренции (Италия) впервые становятся международной валютой
 Филипп IV Красивый, король Франции, начинает войну за присоединение Фландрского графства
 Вацлав II Чешский становится королём Польши
 1300—1305 — Король Польши Вацлав II Чешский.
 Поход шведов под предводительством Торгильса Кнутссона в устье Невы. Постройка крепости Ландскрона.
 Папа Бонифаций VIII провозглашает святой год, в котором обещается пилигримам Рима отпущение прегрешений. Это последний год перед организацией крестового похода. 2 млн людей прибывают в Рим, так что папа вынужден ввести регулирование потока людей для прохода через мост ангелов: пилигримы должны соблюдать левостороннее движение.
 К этому году Данте Алигьери отнёс своё путешествие по иным мирам, описанное в «Божественной комедии».
1300—1322 — Царь Болгарии Феодор Святослав Тертер.
 Османы начинают покорять Малую Азию.
Основан бейлик Сарухан (1300—1405).
 Монголы захватили и разграбили Дамаск.
 Основание города Бильбао в Северной Испании.
 В Парме сожжён выходец из крестьян проповедник Сегарелли, требовавший общности имуществ. Секту апостоликов возглавил Дольчино.
 1300—1305 — Царь Мали Ку.
 В Китае впервые используются счёты (абак)
Поход монголов в Бирму против государства Мьинсайн и шанов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1300 году
 Александр Михайлович Тверской — Великий князь владимирский (умер 1339)
 Джон III, Герцог Брабанта (умер 1355)
 Жан Буридан — французский философ, который сеял семена религиозного скептицизма в Европе (умер 1358)
 хан Qutugtu, правитель Империи Монголов (умер 1329)
 21 марта — Генрих Зузо, германский мистик (умер 1366)
 1 июня — Томас Бразэтон, Граф Норфолка, сын Эдварда I, короля Англии (умер 1338)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1300 году
 Кавальканти, Гвидо, итальянский поэт (родился в 1250)
 Мюнио де Замора, генерал доминиканского Ордена
 2 мая — Бланш Артуа, регент Наварры, Граф Ланкастера

См. также

Ссылки 
 ЭСБЕ/Вацлав II